Муньи́с ():
 Ана Мария Уарте-и-Муньис (1786—1861) — жена императора Мексики Агустина I.
 Муньис, Онаней (1937—2002) — кубинский ботаник.
 Муньис Фернандес, Сесар (род. 1970) — испанский футбольный арбитр.
 Гонсалес Муньис, Анхель (1925—2008) — испанский поэт «поколения пятидесятых годов».
 Кабреро Муньис, Рамон Армандо (1947—2017) — испано-аргентинский футболист и тренер.

  — город в муниципалитете Сан-Мигель аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

См. также 
 Негейра-де-Муньис
 Муньос
 Муньеса